

Фамилия 
 Эстада, Эусебио (1843—1917) — испанский инженер.
 Рибейро Эстада, Хуан Антонио (1810—1886) — перуанский политический и государственный деятель.

Топоним 
 Эстада (муниципалитет) — муниципалитет в Испании, провинция Уэска, в составе автономного сообщества Арагон.